Phragmotrichum är ett släkte av svampar. Phragmotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmotrichum